Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Lorenzo Manta che hanno battuto in finale Yves Allegro e Julien Cuaz 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)

 Jonathan Erlich /  David Škoch (primo turno)
 Paul Hanley /  Jordan Kerr (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2000